Вайсблат — єврейське прізвище.

 Вайсблат Володимир Наумович (1882–1945) — видавець, перекладач, драматург, літератор, мистецтвозавець. Брат Йосипа та Соломона Вайсблатів.
 Вайсблат Йосип Наумович (1898–1979) — живописець, графік і скульптор. Брат Володимира та Соломона Вайсблатів.
 Вайсблат Соломон Наумович (1888–1965) — лікар-стоматолог. Доктор медичних наук. Брат Володимира та Йосипа Вайсблатів.

Єврейські прізвища